

Населённый пункт 
 Пильво (село) — село в Смирныховском городском округе Сахалинской области.

Реки 
 Пильво (река, впадает в Сахалинский залив)
 Пильво (река, впадает в Татарский пролив)

Другое 
 Пильво (гора) — гора вблизи берега Сахалинского залива, у устья реки Пильво